Psicologia: Anàlisi o raonament analític
 Economia: Anàlisi fonamental.
 Matemàtiques:
 Anàlisi matemàtica
 Anàlisi funcional
 Anàlisi numèrica
 Química: Anàlisi química
 Informàtica: 
 Anàlisi de sistemes
 Anàlisi lèxica
 Ciències de la salut:
 Anàlisi clínica.
 Anàlisi de sang, anàlisi de laboratori realitzada en una mostra de sang 
 Art: Anàlisi d'una obra
 Anàlisi documental
 Anàlisi transaccional, teoria psicològica de comunicació i personalitat proposada al segle XX pel psiquiatre Eric Berne